Битва за Кашгар - дві битви за місто Кашгар у Сіньцзяні під час кумульського повстання.

 Битва за Кашгар (1933)
 Битва за Кашгар (1934)